Termin RFFC ima više značenja.

 DTDP-4-amino-4,6-didezoksi-D-galaktoza aciltransferaza, enzim
 -{Redbridge Forest F.C.}-, fudbalski klub